Версаче — італійське прізвище. Відомі носії:
 Аллегра Версаче (* 1986) — італійська підприємиця. Головний акціонер компанії «Versace».
 Джанні Версаче — італійський модельєр, брат Донателли Версаче
 Донателла Версаче — італійська модельєр і підприємиця, сестра Джанні Версаче
 Санто Версаче — президент компанії «Versace», італійський депутат

Див. також 
 Versace — італійська компанія-виробник модного одягу та інших предметів розкоші